

Geografia

Belgio 
 Bourg-Léopold – nome francese di Leopoldsburg, comune nella provincia del Limburgo (Fiandre)

Francia

Alta Francia 
 Bourg-et-Comin – comune nel dipartimento dell'Aisne

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Bourg-Argental – comune nel dipartimento della Loira
 Bourg-de-Péage – comune nel dipartimento della Drôme
 Bourg-de-Thizy – ex comune ora frazione di Thizy-les-Bourgs, comune nel dipartimento del Rodano
 Bourg-en-Bresse – comune nel dipartimento dell'Ain
 Bourg-Lastic – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Bourg-lès-Valence – comune nel dipartimento della Drôme
 Bourg-Saint-Andéol – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Bourg-Saint-Christophe – comune nel dipartimento dell'Ain
 Bourg-Saint-Maurice – comune nel dipartimento della Savoia

Bretagna 
 Bourg-Blanc – comune nel dipartimento del Finistère
 Bourg-des-Comptes – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine

Borgogna-Franca Contea 
 Bourg-de-Sirod – comune nel dipartimento del Giura
 Bourg-le-Comte – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Bourg-sous-Châtelet – comune nel dipartimento del Territorio di Belfort

Grand Est 
 Bourg – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Bourg-Bruche – comune nel dipartimento del Basso Reno
 Bourg-Fidèle – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Bourg-Sainte-Marie – comune nel dipartimento dell'Alta Marna

Île-de-France 
 Bourg-la-Reine – comune nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine

Normandia 
 Bourg-Achard – comune nel dipartimento dell'Eure
 Bourg-Beaudouin – comune nel dipartimento dell'Eure

Nuova Aquitania 
 Bourg – comune nel dipartimento della Gironda
 Bourg-Archambault – comune nel dipartimento della Vienne
 Bourg-Charente – comune nel dipartimento della Charente
 Bourg-des-Maisons – comune nel dipartimento della Dordogna
 Bourg-du-Bost – comune nel dipartimento della Dordogna

Occitania 
 Bourg-de-Bigorre – comune nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Bourg-de-Visa – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna
 Bourg-d'Oueil – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna
 Bourg-Madame – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Bourg-Saint-Bernard – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna

Paesi della Loira 
 Bourg-le-Roi – comune nel dipartimento della Sarthe
 Bourg-l'Évêque – comune nel dipartimento del Maine e Loira

Svizzera 
 Bourg-en-Lavaux – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)
 Bourg-Saint-Pierre – comune nel distretto di Entremont (Canton Vallese)

Persone 
 Antoine du Bourg (1489 circa-1538) – politico francese
 Anne du Bourg (1521-1559) – magistrato francese

Pagine correlate 
 Burg – pagina di disambiguazione
 Burgh – ente amministrativo britannico (Scozia)
 Bürg – pagina di disambiguazione
 Le Bourg (disambigua) – pagina di disambiguazione